

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Troutman – comune nella contea di Iredell, Carolina del Nord

Persone 
 Chevon Troutman – ex cestista statunitense
 Johnnie Troutman – giocatore statunitense di football americano